Дзержи́нского — название населённых пунктов:

Россия 
 Дзержинского — посёлок в Лужском районе Ленинградской области.

Украина 
 Дзержинского — до 2016 года название села Молодёжное в Бобровицком районе Черниговской области.

См. также 
 Площадь Дзержинского
 Проезд Дзержинского
 Проспект Дзержинского
 Улица Дзержинского
 Дзержинский (значения)